Равње може бити:

 Равње (Сремска Митровица), насеље у општини Сремска Митровица у Сремском округу или
 Равње (Ваљево), насељено место града Ваљева, Колубарски округ, Република Србија